El IX Campionat d'Europa UEFS de futbol sala masculí es va disputar a les ciutats russes de Kaliningrad i Gusev entre el 3 i el 8 de maig de 2010, amb la participació d'onze seleccions nacionals.

Participants

Primera fase

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Segona fase 
Quarts de final

9è-11è

Fase final 

Llocs 9-10

Llocs 5 a 8 

Semifinals

Llocs 7-8

Llocs 5-6

Llocs 3-4

FINAL

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web de la UEFS

Competicions de futbol sala europees
Futbol Sala